Olatunji ist der Familienname folgender Personen:

 Babatunde Olatunji (1927–2003), nigerianischer Perkussionist
 Michael Patrick Olatunji Fagun (* 1935), nigerianischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Ekiti
 Victor Olatunji (* 1999), nigerianischer Fußballspieler